Magu steht für:
 Magu, eine Unsterbliche der chinesischen Mythologie
 Magu (Tansania), eine Stadt in der Region Mwanza in Tansania
 Magu (Distrikt), ein Distrikt in der Region Mwanza in Tansania